Kosina ist Namensbestandteil von

 Kosina (Łańcut), polnischer Ort in der Gmina Łańcut
 Heinrich Kosina, österreichischer Architekt